
Techcrunch är en engelskspråkig webbsida för tekniknyheter. Techcrunch grundades av Michael Arrington och Keith Teare år 2005. Webbplatsen ägs av AOL.

Se även 
 Ars Technica

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Officiell webbsida 

Webbplatser
Web 2.0